Джон Уайт Эббот (; ) — английский хирург, художник, акварелист, гравёр, рисовальщик и книжный иллюстратор. 

Эббот родился 13 мая 1763 года в Ковике недалеко от Эксетера, Девон. Он происходил из богатой семьи, владевшей многими поместьями в Эксетере, одно из которых он унаследовал в 1825 году.

Джон Уайт Эббот занялся живописью первоначально как хобби, но стал хорошо известен благодаря своим пейзажам с животными и человеческими фигурами. Особое влияние на него оказали малые голландские мастера, в частности Питер де Лаес. Его работы произвели достаточное впечатление на таких временщиков, как сэр Джошуа Рейнольдс и Бенджамин Уэст, и они предложили ему выставляться в Королевской академии, и он представлял свои работы в академию с 1794 по 1821 год. Как гравёр он, возможно, лучше всего запомнился своим офортом лошади и иллюстрациями к труду по естественной истории, посвящённому жизни насекомых Северной Америки.

Галерея

Примечания

Литература 
 G. C. Rump: Abbott (Abbot), John White. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 1, Seemann, Leipzig 1983, ISBN 3-598-22741-8, S. 66 f.
 Susan Morris: Abbott, John White, in: Grove Dictionary of Art, 1996. Bd. 1, S. 24.

Художники Англии XIX века
Художники Англии XVIII века
Умершие в 1851 году
Родившиеся в 1763 году